Серия D — высший уровень любительского чемпионата Италии по футболу, входящий в федерацию Национальной любительской лиги. Федерация включает в себя более миллиона футболистов и тысячи команд по всей Италии. В системе футбольных лиг Италии Серия D сейчас занимает 4 уровень (с 1976 по 2014 годы она являлась 5 по силе дивизионом страны).

Структура 
С начала 1990-х годов Серия D включала в себя 162 команды, которые разделены на 9 групп по географическому признаку. В каждой группе находилось по 18 клубов. Но с сезона 2010/11 число участников увеличилось до 167, поэтому в группах А и B стало по 20 команд, а в группе I — 19. 

В сезоне 2021—2022 количество клубов увеличилось до 172. Поэтому в группах A, B, D, H и I — 20 команд, а в C, E, F и G — 18 команд.
Каждая группа объединяет клубы из нескольких областей Италии, а именно:
 Группа А — Пьемонт, Лигурия, Валле-д’Аоста;
 Группа B — Ломбардия, Венеция, Трентино-Альто-Адидже;
 Группа C — Венеция, Фриули-Венеция-Джулия;
 Группа D — Ломбардия, Эмилия-Романья, Тоскана;
 Группа E — Тоскана, Умбрия;
 Группа F — Эмилия-Романья, Марке, Абруццо, Молизе;
 Группа G — Лацио, Сардиния;
 Группа H — Кампания, Апулия, Базиликата;
 Группа I — Кампания, Калабрия, Сицилия.

Регламент

Повышение в классе 
Команды, которые по окончании сезона заняли первые места в своих группах, выходят в Серию C. Их место занимают 9 клубов, выбывших из Серии C. Если команда, выигравшая свою группу в Серии D, по каким-то причинам не может участвовать в более высоком дивизионе (наиболее часто из-за финансирования), то право на повышение получает команда со второго места в той группе. Если же и она отказывается от продвижения, то право на повышение предоставляется третьей команде и т. д.

Игры плей-офф 
Серия игр плей-офф проводится после завершения каждого сезона. В них участвуют клубы, занявшие в своих группах места со второго по пятое. Сначала проводится два одноматчевых раунда с играми на вылет. Если матч заканчивается ничьей, то будет дополнительное время. Если после дополнительного времени результат так и остаётся ничейным, то дальше проходит команда, которая в сезоне классифицировалась выше. Это правило действует с сезона 2007/08, когда была отменена серия послематчевых пенальти.

В третьем раунде клубы, прошедшие далее, разделяются на три группы. В них оказывается по три команды: сперва две из них играют между собой, затем проигравшая в этой игре проводит матч с третьей командой. В результате определяются два победителя, которые также играют между собой.

По итогам третьего раунда в полуфинале оказываются три команды. Они участвуют в полуфинальных играх. Сюда же попадает клуб, выигравший в этом сезоне Кубок итальянской Серии D по футболу. Команда играет со своим соперником два матча, после чего победители попадают в финал. Победитель финальной игры получает право выступать в Серии C.

Понижение в классе 
После окончания сезона те команды, которые заняли в турнирной таблице последние два места, автоматически покидают Серию D. Те клубы, которые заняли в своих группах места от 6 до 3 с конца таблицы, играют серию плей-офф. Цель этих игр — определить вылетевших в более низкий дивизион, который в Италии называется Эччеленца. В этом этапе играют команды из одной группы: 6 с конца против 3, 5 против 4. Они проводят с соперником по два матча. Победители двухматчевого противостояния остаются в Серии D, проигравшие вылетают в Эччеленцу.

По регламенту соревнований игры плей-офф проводиться не будут, если разница очков у 6 и 3 или 4 и 5 команд с конца больше, чем 8 очков.

В итоге Серию D покидают по 4 команды из каждой группы, всего — 36.

Победители Серии D 
Каждый год победители своих групп Серии D играют турнир, по результатам которого определяется чемпион любительской лиги (Scudetto Dilettanti). Девять команд разделяются на три группы и проводят одну игру против каждого из оппонентов своей группы. 3 лучшие команды, а также команда с лучшей статистикой со второго места, выходят в полуфинал, где определяются финалисты. В финале разыгрывается титул чемпиона.

Первое скудетто любительской лиги было разыграно в сезоне 1952/53, когда Серия D носила название IV Serie. С 1958/59 по 1991/92 титул не разыгрывался.

Список победителей 
 1952/53 — «Катандзаро»
 1953/54 — «Бари»
 1954/55 — «Коллеферро»
 1955/56 — «Сиена»
 1956/57 — «Равенна»
 1957/58 — «Козенца», «Мантова» и «Специя»
 с 1958 по 1992 — не разыгрывался
 1992/93 — «Евробилдинг Кревалькоре»
 1993/94 — «Про Верчелли»
 1994/95 — «Таранто»
 1995/96 — «Кастель-Сан-Пьетро-Терме»
 1996/97 — «Бьелла»
 1997/98 — «Джульяно»
 1998/99 — «Ланчано»
 1999/00 — «Санджованнезе»
 2000/01 — «Пальмезе»
 2001/02 — «Ольбия»
 2002/03 — «Кавезе»
 2003/04 — «Массезе»
 2004/05 — «Бассано Виртус»
 2005/06 — «Паганезе»
 2006/07 — «Темпио»
 2007/08 — «Аверса Норманна»
 2008/09 — «Про Васто»
 2009/10 — «Монтикьяри»
 2010/11 — «Кунео»
 2011/12 — «Венеция»
 2012/13 — «Искья»
 2013/14 — «Порденоне»
 2014/15 — «Робур Сиена»
 2015/16 — «Витербезе»
 2016/17 — «Монца»
 2017/18 — «Про Патриа»
 2018/19 — «Авеллино 1912»
 с 2019 по 2021 — не присваивался

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии D
 Официальный сайт организатора лиги
 Новости Серии D

Футбольные лиги Италии
Италия